Gao är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 高, förenklat 高, pinyin Gāo. I äldre text och utanför Folkrepubliken Kina kan  namnet transkriberas Kao. Namnet betyder "hög" på svenska. 	

Den 31 december 2014 var 257 personer med efternamnet Gao och 8 personer med efternamnet Kao bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Gao eller Kao
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
Gao Benhan (1889–1978), kinesiskt namn taget av den svenske sinologen Bernhard Karlgren
 Gao E (cirka 1738–1815), lärd, ämbetsman, redaktör för och möjlig medförfattare av Drömmar om röda gemak
 Godfrey Gao (född 1984), taiwanesisk modell och skådespelare
 Gao Shun (död 198), befälhavare känd för sitt mod
 Gao Xingjian (född 1940), författare, dramatiker, målare, nobelpristagare i litteratur, bosatt i Frankrike
 Gao Zhisheng (född 1964), kristen jurist och människorättsaktivist

 Charles K. Kao (född 1933), kinesisk-amerikansk forskare, nobelpristagare i fysik

Kvinnor
 Gao Feng (född 1982), judoutövare
 Gao Hong (född 1967), fotbollsspelare
 Gao Jun (född 1969), kinesisk-amerikansk bordtennisspelare
 Gao Lihua (född 1979), landhockeyspelare
 Gao Ling (född 1979)k badmintonspelare
 Shuying Gao (född 1979), stavhoppare
 Gao Xiumin (född 1963), handbollsspelare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina